Měsíční svit:

Měsíční svit – americký televizní seriál z let 1985–1989
Měsíční svit (kniha) – kniha od Michaela Chabona
Měsíční světlo – světlo, které dorazí k Zemi od Měsíce
Měsíční svit na rybníku – piktorialistická barevná krajinářská fotografie Edwarda Steichena